A final da Copa América de Futsal de 2011 foi realizada em 17 de setembro de 2011 no Ginásio Poliesportivo de Almirante Brown, em Buenos Aires, entre a Seleção Brasileira de Futsal, e a Seleção Argentina de Futsal.

O Brasil venceu a partida por 5 a 1, com três gols do Brasil e um da Argentina no primeiro tempo e mais dois gols no segundo, um dos gols do campeão foi marcado por Neto, premiado como o melhor jogador da competição.

Detalhes da partida

Premiações

Ligações externas 
 

Copa América de Futsal de 2011
Finais da Copa América de Futsal